Il doppio del torneo di tennis Ordina Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Stephen Noteboom e Fernon Wibier che hanno battuto in finale Diego Nargiso e Peter Nyborg 6-3, 1-6, 7-6.

Teste di serie 

 Gary Muller /  Jonathan Stark (primo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)

 Hendrik Jan Davids /  Piet Norval (quarti di finale)
 Mikael Bauer /  David Macpherson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 1994
ATP Tour 1994